Левый Берег — топоним:

Казахстан 

 Левый Берег — село в подчинении городской администрации Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области, в 1990-е включено в состав города.

Россия 
 Левый Берег — село в Архаринском районе Амурской области.
 Левый Берег — команда КВН из Красноярска.

Украина 
 Левый Берег — остановочный пункт Киевской дирекции Юго-Западной железной дороги.